8-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходила с 29 октября по 2 ноября 1984 года, в Буэнос-Айресе в Аргентине. Было подано 22 объектов в список всемирного наследия. Из них, 15 культурное наследие и 7 природное наследие.
В красный список были добавлены 3 объекта. Таким образом, общее число достигло — 185 (131 культурного наследия, 7 смешанных и 47 природных наследий).

Объекты, внесённые в список всемирного наследия

Культурное наследие 
 Колумбия: Порт, крепости и ряд памятников в Картахене (Колумбия)
 Германия: Дворец и охотничий замок Аугустусбург и Фалькенлуст в городе Брюль
 Индия: Храм солнца в Конараке
 Индия: Серия памятников в Махабалипурам
 Ливан: Древний город Анджар
 Ливан: Древний город Баальбек
 Ливан: Древний город Библ
 Ливан: Древний город Тир (Сур)
 Испания: Исторический центр Кордова (расширена в 1994 году)
 Испания: Альгамбра, Хенералифе и Альбайсин, Гранада (провинция) (расширена в 1994 году)
 Испания: Бургосский собор
 Испания: Архитектурный ансамбль Эскориал в Мадриде
 Испания: Произведения Антонио Гауди (Барселона и окрестности) (расширена в 2005 году)
 Ватикан: Ватикан — район Рима
 США: Статуя Свободы

Природное наследие 
 Аргентина: Национальный парк Игуасу
 Канада: Парки Канадских Скалистых гор
 Демократическая Республика Конго: Национальный парк Салонга
 Малави: Национальный парк Озеро Малави
 Непал: Национальный парк Читван
 США: Национальный парк Йосемити
 Зимбабве: Национальный парк Мана-Пулс, сафари Сапи и Чеуоре

Добавлен в красный список 
 Орнитологический резерват Джудж, Сенегал — в красном списке с 1988 года;
 Охраняемая территория Нгоронгоро, Танзания — в списке с 1989 года
 Гарамба, Демократическая республика Конго — в списке находился до 1992 года, а затем с 1996 года

Ссылки 
 Convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage — World Heritage Committee — Eighth Session — Report

История Буэнос-Айреса